Christine Frai (Bréma, 1965. szeptember 25. –) német nemzetközi női labdarúgó-játékvezető, partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1995-től a férfi  3. Liga bírója. 2004–2008 között az Oberliga Nord játékvezetőjeként tevékenykedett. 2003-ban lett a női I. Liga partbírója. Az I. Liga asszisztenseként 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Német labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta  nyilván asszisztensi keretében, majd a bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett, majd 4. bíróként a működő játékvezetőt. A  nemzetközi játékvezetéstől 2007-ben búcsúzott.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra, illetve Amerikába a 4., a 2003-as női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB előbb partbíróként, majd játékvezetőként foglalkoztatta. 
Selejtező mérkőzéseket az UEFA zónában vezetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2003-as női labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Női labdarúgó-Európa-bajnokság
A női európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Norvégia és Svédország a 4., az 1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként alkalmazta.

1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok

2004. évi nyári olimpiai játékok 
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) JB, majd a FIFA JB oktatója, instruktora, ellenőre.

Források 

 

Német labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek